Соревнования по санному спорту в мужском парном разряде на зимних Олимпийских играх 1976 года прошли 10 февраля на санно-бобслейной трассе в коммуне Игльс, недалеко от Инсбрука. В состязаниях приняли участие 50 спортсменов из 15 стран. Победитель определялся на основании двух заездов.

В двойках, как и в одиночках, тоже первенствовали представители ГДР. Главными фаворитами считались братья Бернд Хан и Ульрих Хан, победители двух предыдущих чемпионатов мира, однако первый заезд они провели не очень удачно, а во втором из-за возникших технических проблем допустили множество грубейших ошибок, в результате чего откатились на шестнадцатое место. Неудачами товарищей по команде воспользовались другие восточногерманские саночники Ханс Ринн и Норберт Хан, двукратные чемпионы мира в зачёте двухместных саней. Они уверенно провели оба заезда и завоевали золотые медали. На второй позиции расположились спортсмены из Западной Германии Ханс Бранднер и Бальтазар Шварм, третьими стали австрийцы Рудольф Шмид и Франц Шахнер.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1976 Innsbruck Winter Games: Mixed (Men)'s Doubles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1976